

Patronymes 
 Ernesto Aurini (1873-1947), photographe italien
 Fernando Aurini (1920-2003), journaliste italien
 Guglielmo Aurini (1866–1926), archéologue et critique d'art italien
 Raffaele Aurini (1910-1974), historien italien